Kambang (Jaya Pura), een plaats in Indonesië
Kambang (Lengayang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing